Николай Леоненко:
 Леоненко, Николай Викторович (род. 1984) — российский волейболист.
 Леоненко, Николай Максимович (род. 1923) — полный кавалер ордена Славы.